Каськово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Каськово — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия 
 Каськово — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Каськово — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Каськово — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Каськово — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Каськово — деревня в Глинковском районе Смоленской области.
 Каськово — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.
 Каськово — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.